Брус () — населенный пункт городского типа в Сербии, в общине Брус, в Расинском округе. По переписи населения Сербии 2002 года в городе проживали 4653 жителя (по переписи населения 1991 года — 4558 жителей). От Белграда удалён на 250 км.

Демография 
В городе Брус, по переписи 2002 года проживали 3569 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 36,5 лет (35,6 лет у мужчин и 37,4 года у женщин). В городе есть 1476 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,15.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается увеличение числа жителей.

Города побратимы 
  Берово, Македония

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт — Kosta Rakicevic
 
 
 
 
 
 
 Спутниковая карта (-{Wikimapia}-)
 Спутниковая карта Гугл (-{Maplandia}-)
 Карта (-{Mapquest}-)
 

Населённые пункты Сербии